Kellberg ist der Name folgender Ortschaften:
 Kellberg (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Kellberg (Thyrnau), Ortsteil der Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern
 Kellberg (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Kellberg ist der Name folgendes Berges:
 Kellberg (Homburgwald) (), im Homburgwald, bei Stadtoldendorf, Landkreis Holzminden, Niedersachsen; mit Kellbergturm

Kellberg ist der Familienname folgender Personen:
 Louise Kellberg (1826–1917), deutsche Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Kehlberg
 Keilberg
 Kelberg